Алексе́й Цветко́в:
 Цветков, Алексей Вячеславович (род. 1975) — леворадикальный писатель, педагог и радиоведущий, общественный деятель.
 Цветков, Алексей Иванович (1902—1965) — советский геолог, петрограф.
 Цветков, Алексей Константинович (род. 1981) — российский лыжник-двоеборец.
 Цветков, Алексей Петрович (1947—2022) — русский поэт, прозаик, критик и переводчик.